

Sigle 
 Rassemblement pour l'indépendance du Québec  – movimento indipendentista del Québec

Musica 
 Riq – altro nome del Riqq, tamburo a cornice con sonagli